Maybe I'm Dreaming é o álbum de estreia e independente de Owl City, um projeto de synthpop do músico estadunidense Adam Young, lançado em 16 de dezembro de 2008.

Faixas 

Álbuns de Owl City
Álbuns de estreia de 2008